ISO 3166-2:BD — стандарт Международной организации по стандартизации, который определяет геокоды. Является подмножеством стандарта ISO 3166-2, относящимся к Бангладеш. Стандарт охватывает  7 областей и 64 округа Бангладеш. Каждый геокод состоит из двух частей: кода Alpha2 по стандарту ISO 3166-1 для Бангладеш — BD и дополнительного кода, записанных через дефис. Дополнительные: односимвольный код области образован буквами латинского алфавита, код округа образован двухзначным числом. Геокоды областей и округов Бангладеш являются подмножеством кодов домена верхнего уровня — BD, присвоенного Бангладеш в соответствии со стандартами ISO 3166-1.

Геокоды Бангладеш первого уровня 
Геокоды 7 административных районов административно-территориального деления Бангладеш.

Геокоды Бангладеш второго уровня 
Геокоды 64 округов административно-территориального деления Бангладеш.

Геокоды пограничных Бангладеш государств 
 Индия — ISO 3166-2:IN (на севере, западе, востоке),
 Мьянма — ISO 3166-2:MM (на юго-востоке).

См. также 
 ISO 3166-1
 ISO 3166-2
 Административное деление Бангладеш

Ссылки 
 
 Геокоды Бангладеш 

2:BD